Са́ра Періш, повне ім'я Сара Білл Періш () - англійська актриса. Відома своєю роботою в телесеріалах, зокрема: «Стовпи Землі», «Серця і Кістки», «Доктор Хто», «Коханки», «Пригоди Мерліна», «Атлантида» та інших. Також відома як титульний персонаж серіалу "Бенкрофт".

Біографія 
Народилася 7 червня 1968 року в Йовілі, Сомерсет, Велика Британія. Акторській майстерності навчалася в Академії Живого та Музичного Мистецтв, Лондон . Сестра відомого британського музиканта Джона Періша.

Перший раз з'явилася на телебаченні реклами відомої марки пива, потім почала зніматися в серіалах  .

У 2003 році була номінована на премію "National Television Awards" у категорії "Найпопулярніша актриса" за роль у серіалі "Cutting It".

Фільмографія

Телебачення

Фільми

Примітки 

Британські кіноакторки
Фільмографії, які слід доробити
Акторки XXI століття
Акторки XX століття
Британські телеакторки
Акторки за алфавітом
Персоналії за алфавітом
Уродженці Сомерсету
Народились 1968
Народились 7 червня